Koszelówka peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Koszelówka, village du powiat de Łosice
 Koszelówka, village du powiat de Płock